Yongkang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yongkang Shi, härad, Zhejiang, 
 Guli (ort), Zhejiang, 
 Yongkang (socken i Kina), Guizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar